Skażenica (ukr. Роздоріжне) – wieś na Ukrainie w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. część wsi Żuków w powiecie złoczowskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Роздоріжне (Skażenica) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon złoczowski